Municipio de Florence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Florence (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Florence (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Florence (condado de Stephenson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Florence (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Florence (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Florence (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Florence (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.
 Municipio de Florence (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.
 Municipio de Florence (condado de Erie, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Florence (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.